Carruggio ima više značenja:
 Carruggio, Genoa
 Carruggio, Savona